Antická knihovna je tradiční označení knižní edice, v níž vycházejí překlady děl antických autorů, vytvořené předními českými historiky a klasickými filology. V období od vzniku Československé republiky až do současnosti různí nakladatelé v různých obdobích vydávali kvalitní překlady autorů starověkého Řecka a Říma právě pod tímto edičním označením.

V letech 1924–1934 to byl nakladatel Rudolf Škeřík, který v edici Antická knihovna vydal celkem 8 knih. V letech 1940–1944 vydalo Nakladatelství Melantrich ve stejnojmenné edici celkem 9 knih. V letech 1969–1996 v edici Antická knihovna vydalo Nakladatelství Svoboda celkem 64 titulů základní řady a k tomu ještě 17 svazků prémiové řady. Tuto Antickou knihovnu založil překladatel ze starořečtiny, latiny a němčiny Rudolf Mertlík (1913–1985). S ukončením činnosti Nakladatelství Svoboda došlo k dočasnému ukončení edice Antická knihovna.

V roce 1999 byla edice pod stejným názvem (a s návazností na číslování svazků edice u předchozího nakladatele) obnovena, když se několik různých nakladatelů domluvilo na spolupráci při dalším vydávání edice. Od roku 1999 do konce roku 2013 bylo v základní řadě edice vydáno 15 knih. K základní řadě edice Antická knihovna je od roku 2000 vydávaná doprovodná řada. V období let 2000–2013 bylo v této řadě vydáno celkem šest publikací.

Knižní edice